Parlamentsvalget i Italia 2008 blev afholdt den 13. og 14. april 2008 Valget blev udskrevet efter at præsident Giorgio Napolitano opløste parlamentet den 6. februar ovenpå regeringskrisen hvor statsminister Romano Prodi tabte en afgørende afstemning i senatet.

Valget blev vundet af Silvio Berlusconi, som repræsenterede den dominerende koalitionen på højrefløjen. Hovedmodstanderen, Walter Veltroni som var den moderate venstrefløjs statsministerkandidat, indrømmede allerede den 14. april at han havde tabt valget. Højrefløjen fik flertal i begge kamre. Derfor kunne Berlusconi danne sin tredje regering.

Valgordning 
Der blev benyttet samme valgordning som ved parlamentsvalget i 2006, altså en ordning baseret på forholdstalsvalg. Valgordningen tillod samtidig at partierne dannede formelle koalitioner. Simpelt flertal af stemmerne var nok til at sikre absolut flertal i deputertkammeret, grundet en ordning som gav flertalsbonus til den sejrende koalitionen.

Resultater for Deputertkammeret

Resultater for Senatet

Kilder 

Politiske valg i Italien
Italien 2008